Assistenzberuf bezeichnet vor allem in Deutschland folgende Berufsgruppen:

 im technischen Bereich, siehe Technischer Assistent
 im kaufmännischen Bereich, siehe Kaufmännischer Assistent
 im medizinischen Bereich, siehe (veraltend) Heilhilfsberuf
 
Siehe auch:

 Wissenschaftlicher Assistent
 Assistenzarzt